Marjaniwka (; ) ist ein Dorf im Westen der ukrainischen Oblast Kiew mit etwa 800 Einwohnern (2001).

Das 1776 gegründete Dorf liegt im Westen des Rajon Makariw nahe der Grenze zur Oblast Schytomyr und ist die einzige Ortschaft der gleichnamigen Landratsgemeinde. Marjaniwka befindet sich 25 km südwestlich vom Rajonzentrum Makariw und 76 km westlich von Zentrum Kiews.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kiew
Gegründet 1776
Rajon Makariw